Theodoli ist der Familienname folgender Personen:

 Augusto Theodoli (1819–1892), italienischer Geistlicher, katholischer Kardinal 
 Flaminia Theodoli (* 1914), italienische Basketballspielerin 
 Marchese Gerolamo, auch: Girolamo Theodoli (1677–1766), italienischer Architekt 
 Mario Theodoli (1601–1650), italienischer Geistlicher, katholischer Kardinal